Punctoribates är ett släkte av kvalster. Punctoribates ingår i familjen Punctoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Punctoribates